Slovo pako není zcela jednoznačné a má několik různých významů :

obecně
 Paco je španělská zdrobnělina jména František
 nadávka, hanlivý slangový výraz (ve smyslu: nešika, nemotora, nevhodně se chovající člověk apod.)

v zoologii
 pako (lama) – jiný výraz pro druh jihoamerické lamy (Lama pacos neboli Alpaka)
 odtud pa slovem pako (vlna) – vlna z Lamy pacos

jiné významy
 slovem pak nebo pako chovatelé skotu také někdy slangově označují velkou nádobu na mléko, součást vybavení kravína

Související články 
 paky – lidově věci, krámy, svršky, obaly, osobní majetek – viz sousloví saky paky
 frazeologizmus : Sbal si své saky paky!, Jaképak saky paky
 paka